VBK est un sigle qui peut désigner : 
 VBK-Radouga, capsule balistique soviétique ;
 Verein Berliner Künstler (en français : Association des artistes berlinois) ;
 Vetlanda BK, club suédois de Bandy ;
 Volleyballklubb (en norvégien) ou Volleybollklubb (en suédois), club de volley-ball.